Саха́рские языки́ — семья в составе гипотетической нило-сахарской макросемьи. Распространена на территории центральной Сахары, западного и центрального Судана в районе озера Чад — в северо-западной части Дарфура, в южной части Ливии, в северной и центральной частях Чада, в восточной части Нигера и на северо-востоке Нигерии.

Среди наиболее известных сахарских языков выделяются канури, канембу, теда, даза и загава.

Классификация 
В сахарской семье выделяют две ветви языков:
 восточносахарские языки: берти,  с диалектом ;
 западносахарские языки:
 языки канури: канури (наддиалектное единство, включает диалекты/языки: билма, манга, тумари, центральный канури), канембу;
 языки теда (тубу): даза, теда.

Дж. Х. Гринберг подразделял сахарские языки на 3 группы:
 канури, канембу;
 теда, даза (тубу);
 загава, берти.

Ареал и численность 

Область распространения сахарских языков — территории западного и центрального Судана в районе озера Чад, а также территории центральной Сахары. Языки группы тубу занимают северную, центральную и западную часть сахарского ареала, языки группы канури занимают юго-западную часть ареала, восточносахарские языки размещены на восточной и юго-восточной частях сахарского ареала.

Область распространения языков группы тубу находится в центральных областях Сахары.
Ареал языка теда размещён на нагорье Тибести в северо-восточных районах Чада и в северо-западных районах Нигера. Согласно современному административному делению Чада, данные территории включают регион Тибести, северную часть региона Борку, северо-восточную часть региона Эннеди и частично регион Канем. Согласно административному делению Нигерии, — восточную часть региона Агадес (в департаменте Бильма). Небольшие группы носителей теда живут также в приграничных с Чадом районах Ливии (южные части муниципалитетов Эль-Куфра и Марзук) и в северо-восточной Нигерии (несколько деревень в штате Борно). На севере ареал языка теда примыкает к с малонаселённым пустынным районам Ливии, на западе и северо-западе он граничит с ареалом ливийского диалекта арабского языка, кроме того, на западе к ареалу языка теда примыкают островные ареалы языка билма группы канури. На юге и на востоке область распространения теда граничит с ареалом языка даза. В Нигерии островной ареал языка теда находится в окружении ареала языка центральный канури.
Бóльшая часть ареала языка даза находится в северо-восточных, центральных и средне-западных районах Чада. Эта территория включает регионы Канем, Бахр-эль-Газаль, южную часть региона Борку, северную, центральную и западную части региона Эннеди, небольшие группы носителей даза живут также в регионах Батха, Хаджер-Ламис, Вади-Фера и Лак. Меньшая часть ареала языка даза размещена в юго-восточном Нигере — в центральных районах региона Диффа и в северо-восточном районе региона Зиндер. Ареал языка даза на севере граничит с ареалом языка теда, на северо-востоке соседствует с малонаселёнными пустынными районами Ливии и Судана, на юго-востоке граничит с ареалом языка загава. С юга к ареалу даза примыкают ареал чадского диалекта арабского языка и ареал центральносуданского языка наба, с юго-запада — ареалы западносахарских языков канембу, тумари и манга, а также ареал ливийского диалекта арабского языка.

Область распространения языков группы канури находится в северо-восточной части Нигерии и прилегающих к ней приграничных районах юго-восточного Нигера, западного Чада и северного Камеруна.
Ареал языка канембу размещён к северо-востоку от озера Чад. Ареал языков канури — к юго-западу от озера Чад.

Область распространения восточносахарских языков размещена в Сахаре на границе Чада и Судана.

Общая численность носителей языков тубу по данным справочника Ethnologue составляет около 423 500 человек. Из них на языке теда говорят 42 500 человек, на языке даза — 381 000 человек (2006). На языках канури говорят около 4 млн человек. Общая численность носителей языков и диалектов группы загава составляет около 169 000 человек.

Социолингвистические сведения 
Язык канури является наиболее распространённым языком в штате Борно в Нигерии, на нём транслируются телепередачи, ведётся радиовещание. Многие носители языков тубу также говорят на широко распространённых в Чаде диалектах арабского языка. На языке даза издаются газеты, ведётся радиовещание, выпущен словарь. В Нигере планируется ввести школьное обучение на языке даза.

История 

В. Блажек, используя данные лексикостатистики, полагает, что восточная и западная ветви сахарской семьи разделились приблизительно в 3000 году до н. э. Языковые кластеры канури-канембу и тубу-теда-даза (средний процент совпадений 38.8) распались в начале 2-го тысячелетия до н. э. Время расхождения языка берти от кластера загава-бэриа-бидейат (средний процент совпадений 44.8) — XVI век до н. э.

Широкое распространение языка канури связано с историей средневековых государств Канем и Борну. До XIV века государство Канем занимало территорию к северо-востоку от озера Чад, основным языком этого государства был язык канембу. После того, как политический центр переместился на юго-запад, в область Борну, государственным языком стал язык канури. В XVI—XVII веках до упадка государства Борну канури являлся основным лингва франка в Центральном Судане.

Письменность 

В основе письменности языков теда и даза лежит латинский алфавит.
Письменность на языке канури традиционно развивалась на африканском варианте арабского алфавита («аджами»), с 1949 года используется также латинская графика. В языке загава помимо латинского алфавита используется также собственный тип письма, базирующийся на символах, связанных с символикой местных племён (применяемой, в частности, для клеймения скота).

Лингвистическая характеристика 
Основные лингвистические особенности сахарских языков:
 Вокализм сахарских языков включает от шести до девяти гласных фонем. Минимальное их число в канури (шесть фонем), наибольшее — в теда (девять фонем). Кроме того, для канури характерно наличие большого числа дифтонгов.
 Консонантизм сахарских языков выделяется отсутствием типичных для многих африканских языков имплозивных и эйективных согласных. В сахарских языках отмечается противопоставление билабиального и лабио-дентального глухого фрикативного согласного, одноударного и многоударного r. В языке загава различаются дентальные и альвеолярные смычные согласные (глухой и звонкий). Для сахарских языков характерно также широкое распространение позиционного изменения согласных, включая изменения на стыке морфем.
 Сахарские языки являются тональными языками. Тоновые оппозиции имеют как лексическое, так и грамматическое значение.

Праязыки 
Праканури, пратубу и пра-загава-берти:

Примечания 

Сахарские языки